A categoria peso mosca-ligeiro do boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 para boxeadores com até 48 quilos foi disputada por 11 atletas no Pavilhão 2 do Complexo Esportivo Riocentro.

Medalhistas

Resultados

Referências 
 

Mosca-Ligeiro